Cipriano Primicias sr. (1901-1965), Filipijns afgevaardigde en senator
 Cipriano Primicias jr. (1931-2012), Filipijns afgevaardigde en gouverneur.